

Ringwald 
  (º  1986, Oakville), un joueur canadien de hockey sur glace
  (1939, Schonach im Schwarzwald  2011, Schonach), un sculpteur allemand
 Molly Ringwald (º  1968, Roseville), une actrice américaine
 Sandra Ringwald (º  1990, Schonach im Schwarzwald ?), une actrice allemande

Ringwaldt 
 Bartholomäus Ringwaldt (1532, Francfort-sur-l'Oder  c.1599, Langenfeld (), près de Zielenzig ())

Ringwalt 
  (1868, West Fairview, Pennsylvanie  1920), un membre Républicain de la Chambre des Représentants Américaine
 Craig Ringwalt Thompson (º  1975, Traverse City)

Voir aussi 
 Biestrzynnik ()

Patronyme allemand